Александр Михайлович Безобразов:
 Безобразов, Александр Михайлович (1783—1871) — тамбовский, ярославский, петербургский губернатор; сенатор.
 Безобразов, Александр Михайлович (1853—1931) — статс-секретарь, сторонник активной политики России на Дальнем Востоке.